Palmers steht für:

Familienname
 Bengt Palmers, Musikproduzent,
 Walter Michael Palmers, österreichischer Textilunternehmer,

Unternehmen
 Huntley & Palmers, ein Hersteller von Backwaren (Biskuit) in England,
 Palmers Shipbuilding and Iron Company, Schiffswerft in North East England,
 Palmers (Unternehmen), österreichisches Textilunternehmen,

Geografische Objekte
 Palmers Green, Stadtteil in Tottenham, London
 Palmers Island, eine längliche Insel östlich vom Great Barrier Island, im Norden der Nordinsel von Neuseeland

Weitere Verwendung
 Palmers-Entführung
 Palmers Hill, ein Stadtteil von Greenwich (Connecticut)
 Palmers Papageischnäbler (Rhodacanthis palmeri)
 Palmers-Skandal, Verbot des Aufhängens von Werbeplakaten der Fa. Palmers (1953)

Siehe auch:
 Palmer
 Palmerston